Такмичење у скоку увис за жене на  1. Светском првенству у атлетици 1983. у Хелсинкију одржано је 7. и 9. августа на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовале су 33 скакачице увис из 23 земље.

 1.  Албанија (1)
 2.  Ангвила (1)
 3.  Аустралија (2)
 4.  Белгија (1)
 5.  Канада (2) 
 6.  Кина (2)
 7.  Куба (1)
 8.  Финска (1)

 9.  Француска (1)
 10.  Источна Немачка (3)
 11.  Западна Немачка (1)
 12.  Уједињено Краљевство (1) 
 13.  Мађарска (3)
 14.  Исланд (1)
 15.  Италија (1)
 16.  Јапан (2) 

 17.  Румунија (1)
 18.  СССР (2)
 19.  Шведска (1) 
 20.  Швајцарска (1)
 21.  Тунис (1) 
 22.  САД (2) 
 23.  Југославија (1)

Освајачице медаља

Рекорди

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за финале је износила 1,90 м (КВ). Задату норму прескочило је 8 такмичарки па су се у финале пласирале према резултату све које су прескочиле 1,87 (кв). Осам је скочило 1,90 , а десет 1,87 метара.

Финале

Реферфенце

Спољашње везе 
 Резултати квалификација скока увис за жене на сајту ИААФ
 Резултати финала скока увис за жене на сајту ИААФ
 Резултати

Светско првенство у атлетици на отвореном 1983.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном